Бергсма () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бергсма, Йоррит (род. 1986) — голландский конькобежец, олимпийский чемпион 2014 года.
 Бергсма, Питер (1927—2012) — нидерландский шашист и корфболист.